Tällsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tällsjötjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705928-158560), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Tällsjötjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706860-159852), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn